Балахо́вская — еврейская фамилия.

Известные носительницы 
 Балаховская, Фаина Матвеевна (род. 1960) — советский и российский искусствовед, художественный критик.
 Бах-Балаховская, Ирина Алексеевна (1901—1991) — советский литературовед.